Die American-Football-Weltmeisterschaft der Frauen 2022 ist die vierte Austragung dieses Wettbewerbs. Sie fand vom 30. Juli bis 7. August 2022 im finnischen Vantaa statt. Bereits 2013 hatte die Weltmeisterschaft in Vantaa stattgefunden. Weltmeister wurde zum vierten Mal in Folge die Vertretung der USA.

Viertelfinale 
Das Spiel zwischen Großbritannien und Mexiko entfiel, Großbritannien erreichte kampflos das Viertelfinale. Das mexikanische Team war nicht rechtzeitig in Finnland eingetroffen, da der Verband keine Flugtickets für das Team gekauft hatte.

Platzierungsrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 

 Website des Turniers

Einzelnachweise 

American-Football-Veranstaltung 2022
Frauen_2022
Sportveranstaltung in Vantaa
American Football (Finnland)
American-Football-Wettbewerb (Frauen)